Frankfurt-Dornbusch wijk van Frankfurt am Main
 Dornbusch (Drochtersen) - dorp in Nedersaksen
 Dornbusch (Schalksmühle) - dorp in Noordrijn-Westfalen
 Dornbusch (Viersen) - wijk in Viersen, Noordrijn-Westfalen